Князь (1831) Сергей Викторович Кочубей (5(17) декабря 1820 — 4(16) декабря 1880) — действительный статский советник, полтавский губернский предводитель дворянства из рода Кочубеев.

Биография 
Младший сын главы правительства Виктора Павловича Кочубея и Марии Васильевны Васильчиковой. Родился в Петербурге, крещен 20 декабря 1820 года в Симеоновской церкви на Моховой при восприемстве мещанина Федосия Трифоновича Шевикова.

В 1841 году окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Был причислен к Департаменту уделов. Служа на Кавказе и в Закавказье, он занимался разработкой залежей каменного угля.

Позднее чиновник для особых поручений при Министерстве внутренних дел.

Сергей Викторович являлся одним из первых членов Санкт-Петербургского Императорского яхт-клуба. На своей яхте в 1849—1850 годах совершил путешествие вокруг Европы из Кронштадта в Чёрное море.

Вместе с братом Михаилом занимался организацией Акционерных обществ. Правительство Российской империи заключило договор с князем, согласно которому он обязался построить на юге России завод для изготовления железных рельсов, но в 1869 году Сергей Викторович за 24.000 фунтов стерлингов продал концессию Джону Юзу. По одной из версий, он получил 980 акций на общую сумму 240 000 рублей и был назначен почётным директором созданного Новороссийского общества.

Получив в наследство от отца библиотеку, которая насчитывала до 30 000 названий, в 1876 году, «желая принести пользу благому делу просвещения», князь Кочубей пожертвовал её Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге при условии: «поместить выбранные из собрания книги в одном из залов библиотеки с портретом Виктора Павловича и оставшиеся передать в Харьковский университет».

Библиотека отобрала в свой фонд 2 429 книг в том числе несколько очень редких. С 1878 — Почётный член Публичной библиотеки.

Князь Сергей Викторович скончался 4(16) декабря 1880 года, похоронен в семейной усыпальнице в Диканьке.

Брак и дети 

Жена (с 1859 года) — Софья Александровна Демидова (1824—05.03.1875), фрейлина двора, дочь графа Александра Христофоровича Бенкендорфа от брака с Елизаветой Андреевной Бибиковой (в девичестве Донец-Захаржевской). В первом браке Софья Александровна была замужем за П. Г. Демидовым и имела двух сыновей. По словам руководителя жандармов Дубельта, взаимные чувства давно влекли Сергея и Софью друг к другу, еще в январе 1853 года Демидов застал у своей жены князя Кочубея и в порыве ревности вызвал его на дуэль. «Дуэль эта была предупреждена, Кочубей, объявил, что волочился за горничной г-жи Демидовой и был отправлен на службу в Смоленск». Овдовев в июне 1858 году, Софья Александровна вышла замуж за Кочубей. Скончалась от рака в Париже, похоронена в Николаевской церкви в семейной усыпальнице в Диканьке. У супругов родились двое сыновей:
 Виктор (1860—1923), женат на княжне Елене Константиновне Белосельской-Белозерской (1869—1944), дочери К. Э. Белосельского-Белозерского.
 Василий (1862—1911), первым браком (с 11 января 1884 года; Париж) женат на Жозефине-Пипите Францисковне Серрано (; 1865—1946), дочери испанского маршала и посла в Париже герцога де ла Торре; вторым браком был женат (с 21 мая 1904 года) на Наталье Афанасьевне Столыпиной (1872—1915), дочь А. В Столыпина.
 Сергей Васильевич (1884—1909) — от первого брака, похоронен в Диканьке.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3 степени (1847).

Примечания

Ссылки 
 Кочубеи и Санкт-Петербург
 

Сергей Викторович
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Действительные статские советники